Joe & Jake — британский поп-дуэт, созданный в 2015 году участниками британского шоу «Голос» — Джо Вулфордом () и Джейком Шейкшафтом (). В 2016 году представили Великобританию на Евровидении 2016 в Стокгольме с песней «You’re Not Alone».

Джо с 9 до 13 лет пел в церковном хоре, затем начал заниматься рэпом (стал успешным исполнителем и автором песен).

Джейк часто участвовал в конкурсах и обучался музыкальным технологиям.

Примечания 

Музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2015 году
Представители Великобритании на «Евровидении»
Участники «Евровидения-2016»